Huovinen ist der Familienname folgender Personen:

 Eero Huovinen (* 1944), finnischer Theologe, Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands
 Veikko Huovinen (1927–2009), finnischer Schriftsteller